jMonkeyEngine (afgekort als jME)
JME (rapper), een rapper